René Goscinny, 1926 - 1977, écrivain, humoriste et scénariste de bande dessinée,
 rue René-Goscinny, une voie du  (France), nommée en souvenir de René Goscinny,
 Anne Goscinny, née en 1968, écrivain français, et fille de René Goscinny.

Homonymie
Homonymie de patronyme